Desa Mrisen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mrisen (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 110,71), Jawa Tengah, 
 Desa Mrisen (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 110,68), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar